JMJ est un sigle qui peut désigner :
 Jésus-Marie-Joseph, plusieurs religieux et religieuses plaçaient les lettres JMJ en tête de leur correspondance ; 
 Journées mondiale de la jeunesse, un rassemblement de jeunes catholiques romains ;
 Jean-Michel Jarre (1948-), un auteur-compositeur-interprète français ;
 Jean-Marc Jancovici, un ingénieur français spécialisé dans la thématique énergie-climat ;
 JMJ, un groupe musical français.